Neva Get Enuf — збірка американського R&B гурту 3LW, випущена в 2002 році. В альбом включені сингли та пісні з перших двох альбомів, записаних першим складом гурту.

Список композицій 

Музичні альбоми за алфавітом